

Patronyme 
Vinogradov (masculin ; ) ou Vinogradova (féminin ; ), parfois francisé en Vinogradoff et en Winogradoff (transcriptions désuètes), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Askold Ivanovitch Vinogradov (1929-2005), mathématicien russe lié au théorème de Bombieri-Vinogradov
 Boris Vinogradov (1891-1958), zoologiste russe et soviétique
 Dimitri Vinogradov (1720-1758), chimiste russe
 Elena Vinogradova (1964-), athlète soviétique
 Gueorgui Vinogradov (1908-1980), ténor lyrique soviétique
 Iegor Vinogradov (2003-) joueur de hockey sur glace russe
 Ivan Vinogradov (1891-1983), mathématicien et académicien russe lié au théorème de Vinogradov ;  
 Maria Vinogradova (1922-1995), actrice soviétique et russe ; 
 Michel Winogradoff, acteur, compositeur et concepteur de musique ; 
 Oleg Vinogradov (1937- ), chorégraphe russe
 Pavel Vinogradov (1953- ), cosmonaute soviétique ;  
 Paul Vinogradoff (1854-1925), médiéviste russe
 Sergueï Vinogradov (1869-1938), peintre russe
 Sergueï Vinogradov (1907-1970), diplomate soviétique
 Yevhen Vynohradov (1984-), athlète ukrainien

Toponyme 
  : nom d'un grand et ancien cratère martien, situé dans le quadrangle de Margaritifer Sinus (MC-19).

Patronyme russe